Heerberg ist ein geographischer Name:

Erhebungen:
 Heerberg (Vellberger Bucht), 446,0 m, ehemaliger Berg im Naturraum Vellberger Bucht bei Obersontheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg; durch Gipsabbau fast abgetragen
 Heerberg oder auch Kransberg (Sulzbacher Kochertal), 429,7 m, Umlaufberg in einer westlichen Schlinge des Kochers bei Sulzbach-Laufen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg, mit Ruine der Burg Kranzberg und der Heerbergskirche
 Heerberg (Hunsrück), bis ca. 303 m, Bergsporn des Hunsrücks zum Rhein über Bingerbrück, Stadt Bingen am Rhein, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz

Ortsteil:
 Heerberg (Sulzbach-Laufen), Weiler im Gemeindeteil Laufen der Gemeinde Sulzbach-Laufen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Herberg